Diana Spencer kan syfta på bland andra:
 
 Diana Spencer (1710–1735), engelsk adelsdam
 Diana Spencer (1734–1808), engelsk adelsdam
 Diana Spencer (1961–1997), brittisk prinsessa